Митрофан Греков:
 Греков, Митрофан Борисович (настоящее имя Мартыщенко Митрофан Павлович; 1882—1934) — советский художник-баталист.
 Греков, Митрофан Ильич (1842—1915) — русский военачальник, генерал от кавалерии, участник войн русско-турецкой 1877—1878 гг. и русско-японской 1904—1905 гг.